T4 o T-4 puede referirse a:

Aeronáutica
Kawasaki T-4, avión de entrenamiento japonés.
Sukhoi T-4, prototipo de bombardero supersónico soviético.
Terminal T4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas.
Código de la IATA para la compañía aérea Hellas Jet.
Tren, Locomotora Curador G H E I de la comunidad Dokkan Battle AMN

Medicina y biología
En Endocrinología, la Tiroxina.
En medicina, el cúmulo de diferenciación 4 o CD4, una glucoproteína.monomérica que participa en la adhesión de las células T a las células diana.
El Fago T4 es un bacteriófago.

Además
En topología, espacio normal.
En automoción el Volvo S40 en su modelo deportivo.
Aktion T4 (Acción T4) fue el nombre en código del programa en la Alemania nazi en el que se dio muerte sistemáticamente a personas con discapacidad.